Aardrijkskunde
Sankt Antoni, plaats in het Zwitserse kanton Fribourg

Personen met de achternaam Antoni
Voldemar Antoni,  Oekraïens revolutionair 

Voornaam
Antoni (voornaam), jongensnaam

Overig
Antoni, een appartementencomplex in Delft, genoemd naar Antoni van Leeuwenhoek

Zie ook 
Sant Antoni (doorverwijspagina)